Young Loud and Snotty – debiutancki album zespołu The Dead Boys wydany w 1977 przez wytwórnię Sire Records. Materiał nagrano w nowojorskim "Electric Lady Studios", z wyjątkiem utworu "Hey Little Girl", który nagrano w nowojorskim klubie "CBGB".

Lista utworów 

CD 1992
 "Not Anymore/Ain't Nothin' to Do" (C. Chrome, J. Zero, S. Bators) – 7:15

Skład 
 Stiv Bators – śpiew
 Cheetah Chrome – gitara
 Jimmy Zero – gitara
 Jeff Magnum – gitara basowa
 Johnny Blitz – perkusja
produkcja
 Dave Wittman – inżynier dźwięku, nagranie
 Harvey Goldberg – inżynier dźwięku, mix
 Jim Galante – inżynier dźwięku, asystent
 Ted Jensen – mastering
 Genya Ravan – producent

Przypisy 

Albumy The Dead Boys
Albumy muzyczne wydane w roku 1977
Albumy Sire Records